Hibernate ( für Winterschlaf halten)
 Hibernate (Framework), steht für ein Framework im Java-Umfeld
 ist der englische Fachbegriff für den Ruhezustand eines Computers